Dans la mythologie de Mangaia aux Iles Cook, Amai-te-rangi est un démon du ciel.

Mythe 
Un jour, les gens sont surpris de voir un panier descendre du ciel, certains curieux montent dedans. Le panier montent hors de vue des gens et Amai-te-rangi les mangent. Depuis ce jour, il utilise ce panier afin de satisfaire sa faim. Il veut attraper Ngaru après avoir entendu parler de ses prouesses.

Notes et références 
W.W. Gill, Myths and Songs from the South Pacific (H.S. King: London, 1876).

Créature fantastique d'Océanie
Culture aux îles Cook
Mythologie de Mangaia